Otto Braun poate fi:

 Otto Braun (1872–1955), prim ministru prusac (1920–1932)
 Otto Braun (poet) (1897–1918), scriitor german
 Otto Braun (scriitor) (1900–1974)
 Otto Braun (FDP) (1904−1986), politician german (FDP)
 Otto Braun-Falco (n. 1922), medic german
 Otto Philipp Braun (1798–1869), ministru de război al Boliviei
 Otto Rudolf Braun (n. 1931), autor austriac